Tierra de Alba, és una comarca espanyola de la província de Salamanca (Castella i Lleó).
 Tierra de Alba, és una comarca espanyola de la província de Zamora (Castella i Lleó).